Kaizuka – città giapponese della prefettura di Ōsaka
 Linea Nishitetsu Kaizuka – ferrovia suburbana a scartamento ridotto nella prefettura di Fukuoka in Giappone
 Stazione di Higashi-Kaizuka – stazione ferroviaria della città di Kaizuka, nella prefettura di Osaka in Giappone
 7475 Kaizuka – asteroide della fascia principale